

Toponyme 

 Zama est une localité du Cameroun faisant partie de la commune de Ndoukoula.
 Zama est une localité du Cameroun faisant partie de la commune de Zina.
 Zama est une ville antique située en Tunisie actuelle qui fut le théâtre d'une bataille célèbre entre Romains et Carthaginois.
 Zama est le nom d'une ville japonaise.

Titres 

 Zama est le titre d'un roman écrit (en espagnol) par Antonio Di Benedetto (1956).
 Zama est un film de Lucrecia Martel adapté du roman susnommé (2017).

Patronyme 

 César Zama (1837  - 1906) est un journaliste, homme politique et historien brésilien.
Patronyme brésilien